Coffin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coffin Hill (Rockingham County, New Hampshire)	
 Coffin Hill (Sullivan County, New Hampshire)	
 Coffin Hill (New Jersey)